Karaman bezeichnet:
 die Stadt Karaman in der Türkei, siehe Karaman (Stadt)
 die türkische Provinz Karaman, siehe Karaman (Provinz)
 das fast verlassene Dorf in der türkischen Provinz Mardin, siehe Karaman (Kızıltepe)
 den Ort Karaman in Nordzypern
 das mittelalterliche Beylik (Fürstentum), siehe Karaman (Beylik)
 einen Fluss in Russland, siehe Großer Karaman
 einen Fluss in Russland, siehe Kleiner Karaman
 einen kühlen Morgenwind in Indien, siehe Karaman (Wind)

Karaman ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Akimowitsch Karaman (* 1956), moldauischer Politiker
 Antun Matiašević Karaman († 1721), Autor südslawischer geistlicher Lieder
 Božana Karaman (* 1943), jugoslawische Zoologin
 Gamze Karaman (* 1982), türkische Schauspielerin
 Gordan Karaman (* 1938), jugoslawischer Höhlenforscher und Zoologe
 Hayrettin Karaman (* 1934), türkischer islamischer Theologe, Journalist und Schriftsteller
 Hikmet Karaman (* 1960), türkischer Fußballspieler
 Igor Karaman (* 1927), jugoslawischer Historiker
 İlkan Karaman (* 1990), türkischer Basketballspieler
 Immo Karaman (* 1972), deutscher Theaterregisseur
 Kenan Karaman (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Koray Karaman (* 1973), türkischer Basketballspieler und -trainer
 Ljubo Karaman (1887–1971), jugoslawischer Kunsthistoriker
 Matej Karaman (1700–1771), dalmatinischer Schriftsteller
 Mladen Karaman (1937–1991), serbischer Biologe
 Seddar Karaman (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Stanko Karaman (1889–1959), jugoslawischer Höhlenforscher und Zoologe
 Ünal Karaman (* 1966), türkischer Fußballspieler
 Zora Karaman (1907–1974), jugoslawische Entomologin

Siehe auch:
 Kahraman
 Karamanlı
 Caraman (Begriffsklärung)